Podhajczyki (hist. Podhajczyki Justynowe) – wieś na Ukrainie w rejonie trembowelskim należącym do obwodu tarnopolskiego.

Pod koniec XIX w. grupa domów w miejscowości nosiła nazwę Wybranówka.

Przypisy

Zobacz też 
 Podhajczyki (ujednoznacznienie)

Linki zewnętrzne 
  
 Podhajczyki na stronie Rady Najwyższej Ukrainy 

Rejon trembowelski
Wsie w obwodzie tarnopolskim